Ел Тараско има више значења:

 Ел Тараско (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тараско (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тараско (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тараско (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику